Die Communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Aube in der Region Grand Est. Sie wurde am 28. Oktober 2016 gegründet und umfasst 38 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Soulaines-Dhuys.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes de Soulaines und
 Communauté de communes des Rivières.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Vendeuvre Soulaines
Gegründet 2016